Verdeska ima više značenja:
 Verdeska (Kazerta)
 Verdeska (Salerno)